Moorwasser steht für 
 das von Huminsäuren und Fulvosäuren geprägte Wasser eines Moores
 ein als Spezi bekanntes nicht-alkoholisches Mischgetränk
 je nach Region ein Biermischgetränk